vignette

Grisbi est un logiciel libre de comptabilité personnelle.

C'est un logiciel sous licence GNU GPL, disponible sous GNU/Linux, Mac OS X, Windows, Solaris et FreeBSD. Il a été écrit en C, utilise la bibliothèque GTK+ et a été initié par Cédric Auger. Aujourd'hui, de nombreux volontaires se chargent de sa maintenance.

Grisbi est en français. Il est traduit en :
 allemand
 anglais
 chinois
 espagnol
 grec
 hébreu
 italien
 polonais
 portugais du Brésil
 roumain
 russe
 tchèque
Grisbi est désormais inclus dans de nombreuses distributions de GNU/Linux officiellement ou non (Debian, Fedora, Mandriva, Slackware…), ainsi que dans des systèmes BSD. Il est également inclus dans des compilations de logiciels libres tels Bureau libre Free-EOS.

Appelé Gripsou à l'origine, il a été renommé Grisbi par ses auteurs pour éviter les problèmes potentiels liés au droit des marques.

Fonctionnalités 
Liste non exhaustive de fonctionnalités :

 Gestion multicomptes ;
 Nombre arbitraire de devises, gestion fine des taux et des frais de change ;
 Saisie facile et automatisée ;
 Liste des tiers ;
 Liste pré-remplie de catégories (on peut y mettre tout ou partie du plan comptable des associations) ;
 Liste d'imputations budgétaires ;
 Virements de compte à compte ;
 Comptes de tiers ou d'avance (particulièrement intéressant pour les associations) ;
 Rapprochement bancaire pour valider ses relevés de compte mensuels ;
 Échéancier pour les opérations planifiées (impôts, loyer, abonnements) ;
 Budgets prévisionnels ;
 Simulation de crédit ;
 Gestion des comptes de carte bancaire, à débit immédiat ou différé ;
 Rapports entièrement paramétrables pour analyser ses dépenses ou son budget ;
 Impression de rapports : les états (ps, HTML, CSV) ;
 Importation de données aux formats QIF, OFX, GnuCash, CSV ;
 Exportation de données aux formats QIF, CSV ;
 Configuration des affichages très souple ;
 Une documentation remarquable pour des novices en comptabilité (trésorier d'association…).

Depuis la version 1.2 : refonte de l'interface avec des composants actuels, ergonomie plus fluide ...

Limites 
Il n'est pas possible d'imprimer autre chose qu'un état. Mais on peut pratiquement tout faire avec les états.

Il n'est possible d'importer que des fichiers produits par des logiciels de comptabilité : QIF, OFX, Gnucash ; l'import en csv est également possible depuis la version 0.6.0.

Il n'est pas fait pour des comptables professionnels : pas d'écriture en « double compte ». Mais les états peuvent leur être adressés, en CSV par exemple.

Philosophie 
La philosophie de Grisbi est de fournir aux utilisateurs novices un logiciel simple à utiliser ne nécessitant que peu ou pas de lecture de documentation, tout en permettant aux utilisateurs avancés une utilisation plus poussée grâce à la lecture du manuel (entièrement en français). Il est présenté comme « comptabilité personnelle », mais est particulièrement adapté aux petites et moyennes associations.

Grisbi est développé en majorité par une équipe de francophones, il respecte donc la comptabilité personnelle et associative à la française.

Contact 
Il est possible de contacter les programmeurs et utilisateurs sur IRC :

 Serveur : irc.eu.freenode.net ;
 Port TCP : 6667 ;
 Canal : #grisbi.

Historique des versions 
 Version 0.1.0 : 
 Version 0.2.0 : 
 Version 0.3.0 : 
 Version 0.3.1 : 
 Version 0.3.2 : 
 Version 0.4.0 : 
 Version 0.4.1 : 
 Version 0.4.2 : 
 Version 0.4.3 : 
 Version 0.4.4 : 
 Version 0.4.5 : 
 Version 0.5.0 : 
 Version 0.5.1 : 
 Version 0.5.2 : 
 Version 0.5.3 : 
 Version 0.5.4 : 
 Version 0.5.5 : 
 Version 0.5.6 : 
 Version 0.5.7 : 
 Version 0.5.8 : 
 Version 0.5.9 : 
 Version 0.6.0 : 
 Version 0.8.1 : 
 Version 0.8.2 : 
 Version 0.8.3 : 
 Version 0.8.4 : 
 Version 0.8.5 : 
 Version 0.8.6 : 
 Version 0.8.7 : 
 Version 0.8.8 : 
 Version 0.8.9 : 
 Version 1.0.0 : 
 Version 1.0.2 : 
Version 1.0.3 : 
Version 1.0.4 : 
Version 1.2.0 : 
Version 1.2.1 : 
Version 1.2.2 : 
Version 1.9.90 : 
Version 2.0.0 : 
Version 2.0.1 : 
Version 2.0.2 : 
Version 2.0.3 : 
Version 2.0.4 : 
Version 2.0.5 :

Notes et références

Articles connexes 

 GnuCash
 HomeBank
 JGnash
 KMyMoney
 Open Financial Exchange

Liens externes 
  Site officiel
  Official website
 
  Manuel utilisateur
  Grisbi sur Framasoft

Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel comptable
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Linux
Logiciel pour Windows
Logiciel libre de comptabilité
Produit lancé en 2001